Franjo Josip Volarić (1851. – 1908.), dr Fran Volarić
Fran Volarić (1865. – 1949.)